Carlo Munier (1859-1911) Compositeur, mandoliniste italien.
 Émile Munier (1840-1895), peintre français
 Ernest Munier, dit Munier-Chalmas (1843-1903), géologue français
 Gilles Munier (1944-), secrétaire général de l'association Amitiés franco-irakiennes.
 Laurent Munier (1966-), handballeur français.
 Roger Munier (1923-2010), écrivain, traducteur et critique français.
 Ulrich Munier (1698-1759), théologien, prêtre jésuite et professeur d'université allemand.
 Vincent Munier (1976-), photographe animalier.

Patronyme lorrain